Le qualificazioni del singolare femminile del Western & Southern Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Jaroslava Švedova (qualificata)
  Urszula Radwańska (qualificata)
  Vania King (qualificata)
  Galina Voskoboeva (ritirata)
  Iveta Benešová (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Tímea Babos (ultimo turno, Lucky Loser)
  Lucie Hradecká (primo turno)
  Bojana Jovanovski (primo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (primo turno)

 Anne Keothavong (primo turno)
 Anna Tatišvili (ultimo turno, Lucky Loser)
 Kiki Bertens (qualificata)
 Ol'ga Govorcova (ultimo turno)
 Irina-Camelia Begu (ultimo turno)
 Melinda Czink (ultimo turno)
 Laura Robson (ultimo turno)
 Andrea Hlaváčková (qualificata)
 Pauline Parmentier (primo turno)
 Johanna Larsson (qualificata)
 Kateryna Bondarenko (ultimo turno)
 Garbiñe Muguruza Blanco (primo turno)

Qualificate

  Jaroslava Švedova
  Urszula Radwańska
  Vania King
  Akgul Amanmuradova
  Johanna Larsson
  Kiki Bertens

  Sesil Karatančeva
  Madison Keys
  Casey Dellacqua
  Andrea Hlaváčková
  Eléni Daniilídou
  Bethanie Mattek-Sands

Lucky Losers
  Tímea Babos
  Anna Tatišvili

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2012
WTA Tour 2012